Fürbringer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Fürbringer (1810–1880), deutscher Anwalt und Landtagsabgeordneter
 Ernst Fritz Fürbringer (1900–1988), deutscher Schauspieler, Filmschauspieler und Synchronsprecher
 Heinrich Fürbringer (1884–1965), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker, Landrat
 Leo Fürbringer (1843–1923), Oberbürgermeister von Emden in Ostfriesland
 Matthew Fuerbringer (* 1974), US-amerikanischer Beachvolleyballspieler
 Max Fürbringer (1846–1920), deutscher Anatom und Ornithologe
 Moritz Fürbringer (1802–1874), deutscher Theologe und Pädagoge
 Paul Fürbringer (1849–1930), deutscher Mediziner 
 Robert Fürbringer (1806–1865), deutscher Jurist und Oberbürgermeister von Gera
 Walther Fürbringer (1830–1913), deutscher Unternehmer und Landtagsabgeordneter
 Werner Fürbringer (1888–1982), deutscher Marineoffizier